Lyby steht für:
 Lyby (Hörby), ein Ort in der schwedischen Gemeinde Hörby
 Lyby (Skive), ein Ort in der dänische Kommune Skive

Lyby ist der Familienname folgender Personen:
 Troels Lyby (* 1966), dänischer Schauspieler